

Sigle 
 Radio Vaticana – emittente radiofonica vaticana
 Real Video – formato file video
 Recreational vehicle – camper
 Rød Valgallianse – partito politico norvegese
 Ṛgveda – testo sacro induista

Cinema 
 Vita da camper (RV) – film con Robin Williams del 2006

Codici 
 RV – codice vettore IATA di Caspian Airlines e Reeve Aleutian Airways
 RV – codice ISO 3166-2:UY di Rivera (Uruguay)

Musica 
 RV – canzone dei Faith No More contenuta nell'album Angel Dust del 1992
 RV – sigla del Catalogo Ryom (Ryom Verzeichnis) delle opere di Antonio Vivaldi

Trasporti
 RV – sigla utilizzata da Trenitalia per rappresentare i treni regionali appartenenti alla categoria dei Regionali Veloci.

Altro 
 RV – targa automobilistica di Ravensburg (Germania)
 RV – targa automobilistica di Rožnava (Slovacchia)